Victoria Azarenka och Ashleigh Barty var regerande mästare, men de valde att inte deltaga detta år.

Hsieh Su-wei och Barbora Strýcová vann titeln efter att ha besegrat Anna-Lena Friedsam och Raluca Olaru med 6–2, 6–2 i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade började spela i den andra omgången. 

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (Mästare)
  Tímea Babos /  Zhang Shuai (Andra omgången)
  Gabriela Dabrowski /  Jeļena Ostapenko (Andra omgången)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (Andra omgången)
  Kirsten Flipkens /  Elise Mertens (Drog sig ur)
  Veronika Kudermetova /  Kateřina Siniaková (Kvartsfinal)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (Semifinal)
  Sofia Kenin /  Bethanie Mattek-Sands (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
Lottning

Noter

Italian Open 2020 – Damdubbel
Damdubbel